Димитър Попстаматов Танчев () е български революционер, войвода на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 

Димитър Попстаматов е роден в 1880 година в село Бугариово, Солунско, тогава в Османската империя, днес Неа Месимврия, Гърция. Син е на българския свещеник и революционер Стамат Танчев и племенник на Божин Танчев. Сестра му Петра Попстаматова е учителка и деятелка на ВМОРО. Димитър Попстаматов завършва V клас на Солунската българска гимназия и става учител в село Конско, Гевгелийско, а по-късно в Морарци (днес Антигония), Кукушко.

По време на Солунската афера от 1901 г. е арестуван от турските власти. През 1903 година е четник при Кръстьо Асенов, ранен е заедно с Вано Ташев от Морарци в сражението при Постолар от 2 юли 1903 година, когато четите на Кръстьо Асенов, Апостол Петков и Трайко Гьотов отблъскват турски аскер. По-късно в края на година оглавява чета в Струмишко, а на следната 1904 година - в Малешево.

В 1904 година е обграден от турска потеря в село Митрашинци и загива в сражението.

Христо Силянов пише за Димитър Попстаматов:

Родословие

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Български просветни дейци от Македония
Родени в Бугариево
Незавършили ученици в Солунската българска мъжка гимназия
Терористи на ВМОРО